Michelle Williams peut désigner :
 Michelle Williams, (1980-), actrice ayant joué notamment dans la série télévisée Dawson ;
 Michelle Williams, (1980-), chanteuse du groupe Destiny's Child ;
 Michelle Williams (1991-), nageuse canadienne.